Chiesa della Beata Vergine della Salute a Cagliari
 Chiesa della Beata Vergine della Salute a Comelico Superiore
 Chiesa della Beata Vergine della Salute a Gattatico